

Muzyka 
 „Don’t Walk Away” – singel zespołu Jade
 „Don’t Walk Away” – singel zespołu Electric Light Orchestra
 „Don’t Walk Away” – piosenka Basshuntera z albumu Bass Generation